Le nom de territoire non organisé peut désigner
 les territoires non organisés au Canada ;
 les territoires non organisés aux États-Unis.